Brdo Cirkvensko je naselje u sastavu Općine Sveti Ivan Žabno, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 156 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Sveti Ivan Žabno